Der Artikel Canadian Soccer League 2012 beschreibt die 7. Saison der Canadian Soccer League im Jahre 2012. Die Saison begann am 5. Mai und endete am 27. Oktober 2012. Toronto Croatia gewann mit 1:0 im Finale gegen Montreal Impact Academy.

In den 176 Partien fielen 621 Tore. Die höchsten Siege erzielten Montreal Impact Academy (8:1 gegen St. Catharines Roma Wolves), Windsor Stars (7:0 gegen Brantford Galaxy) und Toronto Croatia (7:0 in St. Catharines).

Neben den 13 Mannschaften der Vorsaison traten auch Kingston FC, Niagara United und SC Waterloo Region an. Capital City FC bekam keine neue Lizenz.

Tabelle 

|}

Playoffs 
Die acht besten Mannschaften qualifizierten sich für das Viertelfinale. Viertel- und Halb- und Finale wurden in jeweils einem Spiel ausgetragen. Das Finale wurde am 27. Oktober 2012 ausgetragen.

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012